Río Bueno (rivier), een rivier in Chili
Río Bueno (gemeente), een gemeente in de Chileense regio Los Ríos